Pariška mirovna konferenca lahko pomeni:
 
 Pariška mirovna konferenca (1898) po koncu špansko-ameriške vojne
 Pariška mirovna konferenca (1919) po koncu prve svetovne vojne
 Pariška mirovna konferenca (1946) po koncu druge svetovne vojne, ki se je leta 1947 končala s sklenitvijo mirovnih sporazumov

Glej tudi
pariški mir